Cousin européen du Detroit Electronic Music Festival (DEMF), le Movement Festival accueille les performances de musiciens et DJs internationaux, dans le but de représenter l’évolution culturelle de la musique contemporaine.

Cet événement a pris place pour la première fois en dehors des frontières américaines le  à Turin pour célébrer la fermeture des Jeux olympiques d’hiver.

Historique 

Le  est officiellement né Movement pour célébrer les Jeux olympiques d’hiver à Turin en 2006. 

En 2007, Movement étend son offre artistique et se lie à la nuit d’Halloween, le . La seconde édition impliqua  personnes, beaucoup d’entre eux venant d’en-dehors du Piémont.

Après deux éditions, en 2008 Movement augmente son programme culturel. , et présenta officiellement en Italie High Tech Soul, le premier documentaire sur l’évolution de la musique Techno, par le directeur Gary Bredow.

En 2008 furent utilisés pour la première fois les trois foyers du Palalsozaki, accueillant simultanément plus de  personnes. En 2009, le festival a lieu sur deux jours différents, les 30 et .

La quatrième édition du festival accueille plus de vingt DJs internationaux, 25 heures de musique en directe, des projections digitales en 3D, et plus de  personnes.

L’édition de 2010 fut la vraie consécration comme festival de renommée internationale : Parmi d’autres, ce , les Chemicals Brothers.

2011 fut la dernière année où Movement s’est tenu au Palais olympique-Isozaki et accueillit un concert d’Underworld, aux côtés de Laurent Garnier, Carl Craig, Derrick May et Green Velvet. Puis en 2012, Movement s’est déplacé au Hall 5 du Parc des Expositions de Turin pour une année de transition.

Depuis 2013, Movement prend place au Lingotto Fiere à Turin.

Festival en Italie